Selon le contexte, Hogan's Alley désigne :
 Hogan's Alley, un film américain réalisé par Roy Del Ruth (1925) ;
 Hogan's Alley, une série de textes illustrés et de bandes dessinées animée par Richard Felton Outcault ;
 Hogan's Alley, le surnom d'un terrain d'entraînement de la National Rifle Association ouvert en 1906 ;
 Hogan's Alley, un jeu vidéo sorti en 1984, dont le nom est tiré du terrain d'entraînement.